Malanima ist der Familienname folgender Personen:

 Nada Malanima, eine italienische Sängerin
 Paolo Malanima, ein italienischer Wirtschaftshistoriker